Салех Раджиб аль-Мисмари (арабский: العميد صالح المسماري) — ливийский политик и военный , бригадный генерал. С 2006 по 2011 годы являлся министром общественной безопасности Высшего народного комитета Ливии (правительство при Каддафи).

Примечания 

Политики Ливии
Персоналии:Ливия
Военные Ливии
Персоналии по алфавиту